Mikó, magyar keresztnév
Mikó, település Szlovákiában